Darin Olver (né le  à Burnaby en Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canado-Allemand de hockey sur glace. Il est le frère de Mark Olver.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente l'Allemagne au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Chiefs de Chilliwack || LHCB ||59 ||34 ||55 ||89 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Université du Nord-Est du Michigan || NCAA ||41 ||13 ||19 ||32 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Université du Nord-Est du Michigan || NCAA ||40 ||9 ||34 ||43 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Université du Nord-Est du Michigan || NCAA ||36 ||15 ||20 ||35 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2006-2007 || Université du Nord-Est du Michigan || NCAA ||41 ||14 ||20 ||34 ||47 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007|| Wolf Pack de Hartford || LAH ||6 ||1 ||0 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2007-2008 || REV Bremerhaven || 2.Bundesliga ||52 ||21 ||35 ||56 ||56 ||7 ||7 ||4 ||11 ||6
|-
|2008-2009 || Straubing Tigers || DEL ||35 ||2 ||9 ||11 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Augsburger Panther || DEL || 56|| 26|| 34|| 60|| 60|| 14|| 6|| 7|| 13|| 6
|-
|2010-2011 || Augsburger Panther || DEL || 48|| 23|| 47|| 70|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Eisbären Berlin || DEL || 49|| 24|| 25|| 49|| 54|| 13|| 4|| 10|| 14|| 6
|-
|2012-2013 || Eisbären Berlin || DEL || 34|| 15|| 17|| 32|| 57|| 13|| 4|| 8|| 12|| 8
|-
|2013-2014 ||Eisbären Berlin ||DEL || 51|| 12|| 25|| 37|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Eisbären Berlin|| DEL || 52 || 10 || 26 || 36 || 18 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Eisbären Berlin|| DEL ||49 ||14 ||26 ||40 ||36 ||7 ||1 ||1 ||2 ||18
|-
| 2016-2017 || Eisbären Berlin|| DEL ||40 ||13 ||18 ||31 ||18 ||14 ||3 ||3 ||6 ||10
|-
| 2017-2018 || ERC Ingolstadt || DEL ||52 ||17 ||19 ||36 ||24 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2018-2019 || ERC Ingolstadt || DEL ||46 ||9 ||14 ||23 ||34 ||7 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
| 2019-2020 || ERC Ingolstadt || DEL ||47 ||2 ||11 ||13 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Schwenninger Wild Wings  || DEL ||15 ||1 ||5 ||6 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Trophées et distinstions

DEL (Allemagne) 

 Il remporte le Championnat avec les Eisbären Berlin en 2010-2012 en 2012-2013.

Notes et références 

Naissance en mars 1985
Naissance à Burnaby
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur allemand de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Wildcats de Northern Michigan
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur du Augsburger Panther
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du ERC Ingolstadt
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du REV Bremerhaven
Joueur des Schwenningen Wild Wings